Lama
Argila
Lhama — animal da América do Sul
Lama (budismo) — título do budismo tibetano que é comummente usado como sinónimo de monge

Geografia

Peru 
 Lamas (província)
 Lamas (distrito)

Portugal 
 Lamas (Ribeira de Pena) — aldeia

Freguesias
 Lamas (Braga)
 Lamas (Miranda do Corvo)
 Lamas (Macedo de Cavaleiros)
 Santa Maria de Lamas — do concelho de Santa Maria da Feira
 Lamas de Orelhão — do concelho de Mirandela

Ex-freguesias
 Lamas (Cadaval) 
 Lamas do Vouga — do concelho de Águeda
 Lamas de Mouro — do concelho de Melgaço
 Lamas de Olo — do concelho de Vila Real

Desambiguações de topônimos